So What ():
 So What — композиция джазового музыканта Майлза Дэвиса
 So What — песня британской панк-рок группы Anti-Nowhere League с альбома .
 So What — кавер-версия американской группы Metallica на песню Anti-Nowhere League, выпущенная вместе с синглом Sad But True и альбомом Garage Inc.
 So What — сингл американской певицы Pink с альбома Funhouse.
 So What — песня Field Mob.
 So what — песня американской группы Zebrahead из альбома Walk the Plank.
 So What! — журнал, издаваемый официальным фан-клубом американской группы Metallica.
 So What! — дебютный альбом группы X-Wild.